Dronning Margrethe (også Dronning Margrete, Dronning Margareta, Dronning Margaretha, Dronning Margaret eller Dronning Marguerite) kan henvise til følgende personer:

Regerende dronninger 
 Margaret af Skotland (1283-1290) - arving til og omstridt regerende dronning af Skotland
 Margrete 1. (1353-1412) - de facto regerende dronning af Danmark, Norge og Sverige
 Margrethe 2. (født 1940) - regerende dronning af Danmark siden 1972

Ikke-regerende dronninger 
 Margrete Asbjørnsdatter (død 9. maj 108?) - dronning af Danmark, gift med kong Harald Hen af Danmark
 Margrethe af Skotland (ca. 1045-1093) - dronning af Skotland, gift med kong Malcolm 3. af Skotland
 Margrete Fredkulla (død 1130) - dronning af Norge og Danmark, gift med Kong Magnus Barfod af Norge og Kong Niels af Danmark
 Margrete af Navarra (ca. 1128-1183) - dronning af Sicilien, gift med kong Vilhelm 1. af Sicilien
 Margareta Eriksdatter (ca. 1155-1209) - dronning af Norge, gift med kong Sverre Sigurdsson af Norge
 Margrete af Frankrig (1158-1197) - dronning af England og Ungarn, gift med Henrik, medkonge af England og kong Béla 3. af Ungarn
 Dagmar af Bøhmen (født som Margrete af Bøhmen; ca. 1186-1212) - dronning af Danmark, gift med kong Valdemar Sejr af Danmark
 Margrete af Østrig (ca. 1204-1266) - dronning af Tyskland og Bøhmen, gift med kong Henrik 7. af Tyskland og kong Ottokar 2. af Bøhmen
 Margrete af Bourbon (1211-1256) - dronning af Navarra, gift med kong Theobald 1. af Navarra
 Margrete af Provence (1221-1295) - dronning af Frankrig, gift med kong Ludvig 9. af Frankrig
 Margrete Sambiria (også kaldet Margrete Sprænghest) (1230–1282) - dronning af Danmark, gift med kong Christoffer 1. af Danmark
 Margrete af England (1240-1275) - dronning af Skotland, gift med kong Alexander 3. af Skotland
 Margrete af Burgund (1250-1308) - dronning af Sicilien, gift med kong Karl 1. af Sicilien
 Margrete af Brandenburg (1270-1315) - dronning af Polen, gift med kong Przemysł 2. af Polen
 Margrete af Brabant (1276-1311) - dronning af Tyskland, gift med kong Henrik 7. af Tyskland
 Margrete af Lusignan (1276-1296) - dronning af Armenien, gift med kong Thoros 3. af Armenien
 Margrete af Frankrig (ca. 1279-1318) - dronning af England, gift med kong Edvard 1. af England
 Margrete af Burgund (1290-1308) - dronning af Frankrig, gift med kong Ludvig 10. af Frankrig
 Margrete af Bøhmen (1335-1349) - dronning af Ungarn, gift med kong Ludvig 1. af Ungarn
 Margrete af Durazzo (1347-1412) - dronning af Napoli og Ungarn, gift med kong Karl 3. af Napoli
 Margrete af Prades (1387/88-1429) - dronning af Aragonien, gift med kong Martin af Aragonien
 Margaret af Anjou (1430-1482) - dronning af England, gift med kong Henrik 6. af England
 Margrete af Danmark (1456-1486) - dronning af Skotland, gift med kong Jakob 3. af Skotland
 Margaret Tudor (1489-1541) - dronning af Skotland, gift med kong Jakob 4. af Skotland
 Marguerite de Navarre (1492-1549) - dronning af Navarra, gift med kong Henrik 2. af Navarra
 Margareta Eriksdatter (1516-1551) - dronning af Sverige, gift med kong Gustav Vasa af Sverige
 Margrete af Valois (1553-1615) - dronning af Frankrig, gift med kong Henrik 4. af Frankrig
 Margrete af Østrig (1584-1611) - dronning af Spanien, Portugal, Napoli og Sicilien, gift med kong Filip 3. af Spanien

Se også 
 Margrethe
 Dronning Margrethes Gobeliner - en serie på 17 gobeliner ophængt på Christiansborg Slot
 Dronning Margrethe Hallen - et messe- og konferencecenter i Fredericia
 La Reine Margot - en historisk roman fra 1845 af Alexandre Dumas
 Dronning Margareta - en tragedie af Adam Oehlenschläger